La Pista de les Riberes, també coneguda com a Pista de Sossís en la seva meitat septentrional, és una pista rural que discorre pel terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Claverol), en territori del poble de Sossís.

Arrenca de Sossís, en el seu extrem nord, des d'on s'adreça de primer cap al nord, pel costat de llevant de la Plana, fins que arriba a prop i al damunt de la Noguera Pallaresa i del Canal de Sossís, on gira en angle recte cap a llevant, i s'adreça cap a l'Obac de Sossís, que ressegueix de ponent a llevant. Travessa la llau de Comarquers i ressegueix la Solaneta també d'oest a est, i travessa el barranc de Santa. Passa pel nord dels Camps de Sossís, i finalment arriba a les Riberes després de travessar el barranc dels Corrals.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Riberes
Riberes